Ольхо́вец () — село, входит в Богуславский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 616 человек. Почтовый индекс — 09742. Телефонный код — 4561. Занимает площадь 6,5 км². Код КОАТУУ — 3220685301.

Местный совет 
09723, Киевская обл., Богуславский р-н, с. Ольховец

История 
В ХІХ веке село Ольховец было волостным центром Ольховецкой волости Каневского уезда Киевской губернии, во владении графа Браницкого. В селе была Николаевская и Михайловская церковь.  Священнослужители Михайловской церкви:
 1799 — священник Андрей Колтановский
 1843 — Колтановский

В селе в 1920 году происходила продразверстка и гражданская война, о чем в 1968 году была написана повесть "Хліб насущний – червоний ".

Примечания

Ссылки 
 Ольховец на сайте Верховной рады Украины 
 Историческая информация о селе Ольховец 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 
 
 

Населённые пункты Богуславского района